Montecalvo puede referirse a:

 Montecalvo (monte), paso de montaña, situado en Múgica, País Vasco, España.
 Montecalvo in Foglia, comuna italiana en la provincia de Pesaro y Urbino, en Marche.
 Montecalvo Irpino, comuna italiana en la provincia de Avellino, en la Campania.
 Montecalvo Versiggia, comune italiana de la provincia de Pavía, en Lombardía.